Viking Stavanger (offiziell: Viking Fotballklubb) ist ein Fußballverein aus Stavanger, Norwegen. Der Klub wurde am 10. August 1899 gegründet. Heimstätte ist das Viking-Stadion mit einer Kapazität von 15.900 Plätzen.

Viking Stavanger ist mit acht Meistertiteln und sechs Pokalsiegen einer der erfolgreichsten norwegischen Fußballklubs.

Geschichte 
Bis auf die Jahre 1966/67 und 1987/88 war der Verein seit der Gründung der obersten norwegischen Liga (Eliteserien) immer in ihr vertreten. Auf europäischer Ebene bekannt wurde der Klub, als er in der Saison 2002/03 den FC Chelsea aus dem UEFA-Pokal werfen konnte. Entscheidender Spieler in den beiden Spielen war der Stürmer Erik Nevland, der bald darauf den Klub in Richtung Groningen verließ.
Nachdem der Verein am Ende der Saison 2006 nur knapp den Abstieg in die zweite Liga durch ein 5:0 am letzten Spieltag gegen Brann Bergen verhindern konnte, übernahm der Deutsche Uwe Rösler das Traineramt bei den Vikingern.

Erfolge 
 Norwegischer Meister: 8× (1958, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979, 1982, 1991)
 Norwegischer Pokalsieger: 6× (1953, 1959, 1979, 1989, 2001, 2019)

Platzierungen

Ehemalige Trainer 
  Uwe Rösler (2007–2009)

Ehemalige Spieler 

Weitere Spieler und Trainer sind in der :Kategorie:Person (Viking Stavanger) zu finden.

Weblinks 

 Website
 Fanclub

Einzelnachweise 

Stavanger
Gegründet 1899
 
Organisation (Stavanger)